Loška Gora je krajevno ime v Sloveniji:

 Loška Gora, Radeče
 Loška gora pri Zrečah, Zreče

Naselja v Sloveniji